TBD steht für:
 Technischer Beratungsdienst, Fachdienst der Integrationsämter
 Bahnhof Bondorf (b Herrenberg) (DS100-Code)
 Timbiquí Airport (IATA-Code), Flughafen von Timbiquí, Kolumbien
 Douglas TBD, US-amerikanischer Militärflugzeugtyp

tbd steht für:
 Kaki Ae (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua-Neuguinea
 englisches Kürzel für ausstehende Aufgaben:
 to be done – noch zu erledigen
 to be defined – noch zu definieren
 to be decided – noch zu entscheiden
 to be discussed – noch zu diskutieren
 to be determined – noch zu bestimmen
 to be dated – noch zu terminieren
Siehe auch:

Abkürzung